Индустриа́льное — название населённых пунктов на Украине:
 Индустриальное — до 2016 года название села Пивневое в Кременском районе Луганской области.
 Индустриальное — до 2016 года название села Братское в Голопристанском районе Херсонской области.

См. также 
 Индустриальное общество
 Индустриальное сельское поселение
 Индустриальное шоссе
 Индустриальная
 Индустриальный